
Вальтер Адер, позже — Вальтер Адер Хаусман (, ) — чехословацкий и чилийский шахматист, национальный мастер.

Биография 
В 1938 году стал победителем чемпионата Центрального общества чешских шахматистов. После оккупации Чехословакии в том же году переехал в Чили. В 1966 году выиграл Чемпионат Чили по шахматам.

В составе сборной Чили выступал на трёх шахматных олимпиадах (1956, 1960 и 1964). Участвовал в значительном количества международных турниров, проходивших на территории Южной Америки.

Был издателем и главным редакторам посвящённого шахматам журнала «Jaque Mate».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии В. Адера в базе Chessgames
 Личная карточка В. Адера на сайте 365Chess
Шахматисты Чили
Шахматисты Чехословакии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Годонине